Hämel ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hämel (1894–1969), deutscher Dermatologe

Siehe auch:
 Hemel